La liste des villes et villages fleuris du Loiret dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département du Loiret, en Centre-Val de Loire.

En 2022, 82 communes du département figurent au palmarès du concours, soit sept communes de plus par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 82 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 8 communes. 
 3 fleurs : 17 communes.
 2 fleurs : 23 communes.
 1 fleur : 34 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes du Loiret labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Saint-Cyr-en-Val (2022)
 Montargis (2021)

Prix nationaux 

 Prix de la mise en valeur du patrimoine naturel : Ormes (2022).
 Prix de la démarche citoyenne : Quiers-sur-Bezonde (2022).

Prix spéciaux 

 Prix de la valorisation des trames vertes et bleues : Montargis (2018).

Département fleuri 

Le département du Loiret a été récompensé du label Département Fleuri en 2009.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Loiret
Liste en rapport avec le Loiret